Бартоломью Огбече (англ. Bartholomew Ogbeche, нар. 1 жовтня 1984, Огоя, Нігерія) — нігерійський футболіст, нападник, фланговий півзахисник.
 Саммер Бартоломью, Робін Саммер Бартоломью (англ. Robin Summer Bartholomew; народилася в Мерседі, штат Каліфорнія) — американська актриса, телеведуча.
 Фредді Бартолом'ю, Фредді Бартоломью (англ. Freddie Bartholomew, 28 березня 1924 — 23 січня 1992) — британський дитина-актор, який виконував дитячі ролі у багатьох класичних голлівудських фільмах 1930-х років.
 Бартоломью Джон Салівен, Барто́ломью Джеймс Са́лівен (англ. John Clements Wickham) (1810—1890) — сер, воєнно-морський офіцер, гідрограф.